Испанец Хуан Карлос Ферреро защищал титул, но уступил Игорю Андрееву во втором круге.

Первую и единственную победу на турнирах Большого шлема одержал аргентинец Гастон Гаудио, обыгравший в финале соотечественника Гильермо Кориа со счётом 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6. В пятом сете Кориа дважды подавал на матч, при счёте 6-5 у него было два матчбола на своей подаче.

Общая информация 
 В турнире принимало участие пять теннисистов, выигрывавших его ранее: трёхкратный чемпион Густаво Куэртен (1997, 2000, 2001), Карлос Мойя (1998), Андре Агасси (1999), Альберт Коста (2002) и действующий победитель Хуан Карлос Ферреро (2003).
 Первая ракетка мира, действующий победитель двух турниров Большого шлема и Итогового турнира Роджер Федерер в третьем круге проиграл трёхкратному победителю Ролан Гаррос Густаво Куэртену со счётом 4-6, 4-6, 4-6. После этого Федерер 36 раз подряд на турнирах Большого шлема дойдёт минимум до четвертьфинала. Серия прервётся на Уимблдонском турнире-2013 поражением во втором круге от Сергея Стаховского.
 В финале Гаудио отыгрался со счёта 0-2 по сетам. Также он стал первым в Открытой эре теннисистом, которому удалось выиграть финал Открытого чемпионата Франции, получив «баранку» (то есть проиграв один из сетов со счётом 0-6).
 Гаудио стал несеяным чемпионом. Перед турниром он занимал лишь 44-ю строчку в рейтинге.
 В полуфиналах играли теннисисты, никогда ранее не побеждавшие на турнирах Большого шлема
 Гаудио стал последним теннисистом, выигравшим «Ролан Гаррос» до «эры Надаля»: в период с 2005 по 2019 годы Рафаэль Надаль выиграл 12 титулов из 15, а его баланс побед и поражений на этом турнире составляет 93-2
 Матч первого круга между Фабрисом Санторо и Арно Клеманом продолжался 6 часов и 33 минуты и стал самым долгим с начала Открытой эры в 1968 году. Рекорд был превзойден в 2010 году на Уимблдоне в матче между Джоном Изнером и Николя Маю

Посев 

  Роджер Федерер (третий раунд)
  Энди Роддик (второй раунд)
  Гильермо Кориа (финал)
  Хуан Карлос Ферреро (второй раунд)
  Карлос Мойя (четвертьфинал)
  Андре Агасси (первый раунд)
  Райнер Шуттлер (первый раунд)
  Давид Налбандян (полуфинал)
  Тим Хенмен (полуфинал)
  Себастьен Грожан (второй раунд)
  Николас Массу (третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (четвертьфинал)
  Парадорн Шричапан (второй раунд)
  Иржи Новак (второй раунд)
  Шенг Схалкен (отказ)
  Фернандо Гонсалес (первый раунд)

<ol start=17>
  Томми Робредо (четвёртый раунд)
  Марк Филиппуссис (первый раунд)
  Мартин Феркерк (третий раунд)
  Марат Сафин (четвёртый раунд)
  Андрей Павел (второй раунд)
  Хуан Игнасио Чела (четвертьфинал)
  Фелисиано Лопес (четвёртый раунд)
  Юнас Бьоркман (второй раунд)
  Иван Любичич (второй раунд)
  Альберт Коста (третий раунд)
  Винс Спейди (второй раунд)
  Густаво Куэртен (четвертьфинал)
  Максим Мирный (первый раунд)
  Мариано Сабалета (второй раунд)
  Доминик Хрбаты (второй раунд)
  Арно Клеман (первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Франции по теннису 2004